Somorjai Ferenc (1923–2009) zenetanár, karnagy
 Somorjai Ferenc (1941–) idegenvezető, író, művészettörténész